Александр Прозоровский:
 Прозоровский, Александр Александрович (1715/1716—1769) — князь, генерал-майор.
 Прозоровский, Александр Александрович (1732—1809) — князь, генерал-фельдмаршал.
 Прозоровский, Александр Иванович (ум. после 1566) — русский воевода.
 Прозоровский, Александр Никитич (ум. 1740) — капитан-лейтенант флота и воевода, отец князей А. А. Прозоровских.
 См. также 
 Голицын-Прозоровский, Александр Фёдорович (1810—1898) — генерал-лейтенант русской императорской армии из рода Голицыных.